Хотень () — посёлок городского типа в Сумском районе Сумской области, в 25 км от города Сумы.

Является административным центром Хотенского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Писаревка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Хотень находится на берегу реки Олешня,
выше по течению примыкает село Писаревка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Кровное.

История 

Впервые Хотень вспоминается в «Списке русских городов, дальних и ближних», составленном в конце XIV века. Крымскотатарские набеги XV—XVI веков уничтожили Хотень. О местонахождении давнего города указывает городище на правом берегу реки Олешня. 

В 1689 году сумской полковник Г.Кондратьев поставил на левом берегу Олешни полковничий двор, мельницу и церковь. В начале XIX века тайный советник М. И. Комбурлей заказал у петербургского архитектора Дж. Кваренги проект новой усадьбы, в соответствии с которым был выстроен роскошный 87-комнатный дворец и разбит парк. Подробнее см. Хотень (усадьба).

В ХІХ веке село Хотень было волостным центром Хотенской волости Сумского уезда Харьковской губернии. В селе была Петропавловская и Успенская церковь.

В Хотени бывали просветитель В. Н. Каразин, писатели В. И. Туманский и Ф. Н. Глинка, декабрист С. Г. Волконский, поэт Д. В. Давыдов. Долгое время здесь жил и работал военный историк Д. П. Бутурлин.

Во второй половине XIX века по приглашению нового владельца, графа П. С. Строганова (почётного члена Академии художеств), здесь бывали художники И. Н. Крамской и Ф. А. Васильев.

В 1918 году Хотенский дворцовый ансамбль был уничтожен пожаром. От него сохранились два боковых флигеля, в которых сейчас размещается местная средняя школа.

В ходе Великой Отечественной войны с 15 октября 1941 до 2 сентября 1943 года селение было оккупировано немецкими войсками.

С 1968 года — посёлок городского типа.

В 1977 году здесь действовали несколько предприятий пищевой промышленности.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2468 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Хотенский пищекомбинат.
 Хотенский хлебозавод.
 Агрофирма «Хотень», ООО.
 «Хотень-Хлеб», ООО.
 «Фавор», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Хотенский профессиональный аграрный лицей.
 Профессионально-техническое училище № 35.

Известные люди 
 Гальченко, Николай Петрович (1920—1943) — Герой Советского Союза, родился в селе Писаревка, которое вошло в состав Хотени.
 Никитин Иван Иванович (1907-1998)- кавалер Ордена Ленина, четырёх Орденов Трудового Красного Знамени, Ордена "Знак Почёта", Ордена Дружбы Народов и многиз медалей. Прошёл путь от простого рабочего до генерального директора одного из крупнейших в СССР предприятий, флагмана отечественного машиностроения. Главный конструктор, главный инженер, директор компрессорного завода, генеральный директор Сумского завода имени М.В.Фрунзе(1966-1969), директор ВНИИКомпрессормаш(1969-1971). Выпускник Хотеньской школы.Почётный гражданин с.Хотень
 Просяник Емельян Иванович (1900—1990) — Герой Советского Союза
 Ройченко Александр Александрович (1911—1943) — Герой Советского Союза, родился в селе Хотень.
 Цвинтарный, Яков Герасимович (1904—1944) — советский военачальник, полковник (1944).

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Хотень

Посёлки городского типа Сумской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних